Gminy w USA:
 Eastern (ang. Eastern Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin
 Eastern (ang. Eastern Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Eastern (ang. Eastern Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox

Dystrykt w Hongkongu:
 Eastern